gminy dawne:

 gmina Wymysłów – dawna gmina wiejska, powiat radziejowski, gubernia warszawska
 gmina Wymysłów – dawna gmina wiejska, powiat łaski, woj. łódzkie